Remmene kan syfta på:
Remmene socken – en socken i Västergötland
Remmene landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län 1863–1951
Remmene församling, en tidigare församling i Skara stift –2010
Remmene kyrka – en kyrkobyggnad i Skara stift
 Remmene distrikt – ett distrikt i Herrljunga kommun och Västra Götalands län
Remmene gård – en herrgård Bro socken i Säffle kommun
Remmene skjutfält – ett skjutfält i Herrljunga kommun